Rottenstein ist der Name folgender Schlösser:
 Schloss Rottenstein (Kärnten) in Kärnten
 Ansitz Rottenstein in Meran, Südtirol, bei Schloss Rosenstein (Meran)